Càricles d'Atenes, demagog atenenc
 Càricles, metge grec